O Clube Desportivo de Santa Cruz é um clube multiesportes de Santa Cruz na ilha do Santiago de Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol e atletismo.

Fundado na 1979 e o primeiro clube fundado na município de Santa Cruz e Pedra Badejo e um dos primeiros clubs no norte da ilha. Desportivo joga na primeiro campeonato em 1979.

O clube venceu o único título insular na 2001 e qualificado na campeonato da ilha de Santiago e perdeu o jogo vai Sporting Praia e apresentada na competições nacionais.

O Desportivo Santa Cruz terminou com recordes de clube com 11 vitórias, 40 gols e 42 pontos. Em pontos totais, foi terceiro na região. Desportivo de Santa Cruz terminou 10a posição com 18 pontos na temporada de 2016-17 e artilhado 32 gols.

Títulos 
 Liga Insular de Santiago (Zona Norte): 1
2001/02

Futebol

Palmares

Classificações

Estatísticas
Melhor classificação: Campeão (campeonato do Zona Norte)
Melhor posição nas competições das taças/copas: 1a (regional)
Apresentadas na competições das taça regionais: 1, em 2008
Apresentadas na Campeonato Nacional: 1
Apresentadas na Campeonato Regional: 6
Melhor temporada: 2016 (11 vences, 42 pontos)
Melhor gols totais na temporada: 40 (regional), em 2016
Melhor pontos totais na temporada: 42 (regional), em 2016

Ligação externo
Desportivo Santa Cruz na Web Cup

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de Santiago (Zona Norte)
Santa Cruz (concelho de Cabo Verde)